Eurylana är ett släkte av kräftdjur. Eurylana ingår i familjen Cirolanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Eurylana